

Geografia
 Latimore – township degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Adams, Pennsylvania

Persone
 Deandre Latimore – pugile statunitense
 Frank Latimore – attore statunitense
 Jacob Latimore – attore, cantante e ballerino statunitense